Stensjön eller Stensjö kan syfta på:

Orter och platser
Stensjön, Nässjö kommun – en tätort i Nässjö kommun, 
Stensjöns församling – en församling i Göteborgs stift, 
Stensjön, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun, 
Stensjön (naturreservat, Nora kommun) – ett naturreservat i Järnboås socken i Nora kommun, 
Stensjön (naturreservat, Hudiksvalls kommun) – ett naturreservat i Hudiksvalls kommun, 
Stensjön (naturreservat, Ånge kommun), ett naturreservat vid denna sjö i Ånge kommun och Västernorrlands län,

Insjöar
Stensjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skåne 
Stensjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (15 ha)

Blekinge 
Stensjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Stensjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (3 ha)
Stensjön (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (19 ha)
Stensjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (9 ha)
Lilla Stensjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (14 ha)
Stensjön (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (11 ha)

Halland 
Stensjön (Drängsereds socken, Halland, 633113-133146), sjö i Falkenbergs kommun,  (27 ha)
Stensjön (Fagereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (8 ha)
Stensjö (Gällareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Stensjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (4 ha)
Stensjön (Drängsereds socken, Halland, 632678-133049), sjö i Hylte kommun,  (41 ha)
Stensjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (9 ha)
Stensjö (Fjärås socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (2,9 km²)
Norra Stensjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (11 ha)
Södra Stensjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (18 ha)

Småland 
Stensjön (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (11 ha)
Stensjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (36 ha)
Stensjön (Mörlunda socken, Småland, 636053-151379), sjö i Hultsfreds kommun,  (58 ha)
Stensjön (Mörlunda socken, Småland, 636242-150961), sjö i Hultsfreds kommun,  (30 ha)
Stensjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (17 ha)
Stensjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (8 ha)
Stensjön (Gränna socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (19 ha)
 Stensjön, Jönköpings kommun, en sjö i Jönköpings kommun                                ,  (3,2 km²)
Stensjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (5,4 km²)
Stensjön (Södra Ljunga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (11 ha)
Stensjön (Vrå socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (8 ha)
Stensjön (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (17 ha)
Stensjön (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (40 ha)
Stensjön (Madesjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (67 ha)
Stensjön (Nässjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (19 ha)
Stensjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Stensjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Ronneby kommun och Tingsryds kommun,  (16 ha)
Stensjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Ronneby kommun och Tingsryds kommun,  (1,2 km²)
Stensjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Vetlanda kommun,  (16 ha)
Stensjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (32 ha)
Stensjön (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun,  (15 ha)
Stensjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (41 ha)
Stensjö, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (19 ha)
Stensjön (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (16 ha)
Stensjön (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (20 ha)
Stensjön (Näsby socken, Småland, 637184-144848), sjö i Vetlanda kommun,  (12 ha)
Stensjön (Näsby socken, Småland, 637197-144886), sjö i Vetlanda kommun,  (22 ha)
Stensjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9 ha)
Stora Stensjön, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (10 ha)
Norra Stensjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (27 ha)
Södra Stensjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (11 ha)
Stensjön (Gärdserums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (14 ha)
Stensjön (Gårdsby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (14 ha)
Stensjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Stensjön (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (10 ha)

Västergötland 
Stensjön (Starrkärrs socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (6 ha)
Stensjön (Erska socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Stensjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun och Borås kommun,  (16 ha)
Stensjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun och Borås kommun,  (16 ha)
Stensjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun,  (8 ha)
Stensjön (Molla socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun,  (13 ha)
Stensjön (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Stensjön (Skallsjö socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (10 ha)
Stensjön, Mölndal, sjö i Mölndals kommun,  (39 ha)

Östergötland 
Stensjön (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (30 ha)
Stensjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (10 ha)
Stensjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (18 ha)
Stensjön (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (26 ha)
Stensjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (47 ha)
Stensjön (Kättilstads socken, Östergötland, 643973-150977), sjö i Kinda kommun,  (5 ha)
Stensjön (Kättilstads socken, Östergötland, 644378-150708), sjö i Kinda kommun,  (9 ha)
Stensjön (Kättilstads socken, Östergötland, 644991-150341), sjö i Kinda kommun, 
Stensjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (13 ha)
Stensjön (Nykils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (13 ha)
Stensjön, Linköping, sjö i Linköpings kommun,  (17 ha)
Stensjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (50 ha)
Stensjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (6 ha)
Stensjön (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (35 ha)
Stensjön (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (5 ha)
Stensjön (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (16 ha)

Södermanland 
Stensjön (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Stensjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (10 ha)
Västra Stensjön, sjö i Gnesta kommun,  (7 ha)
Östra Stensjön, sjö i Gnesta kommun,  (6 ha)
Stensjön (Stora Malms socken, Södermanland, 652572-152505), sjö i Katrineholms kommun,  (45 ha)
Stensjön (Stora Malms socken, Södermanland, 653929-153091), sjö i Katrineholms kommun,  (74 ha)
Lilla Stensjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (5 ha)
Stora Stensjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (24 ha)
Stensjön, Tyresta, en sjö i Tyresta nationalpark i Tyresö och Haninge kommuner,  (39 ha)

Närke 
Stensjön (Tysslinge socken, Närke, 657933-144518), sjö i Örebro kommun,  (3 ha)
Stensjön (Tysslinge socken, Närke, 658220-144730), sjö i Örebro kommun,  (23 ha)

Västmanland 
Stensjön (Hällefors socken, Västmanland, 664639-142268), sjö i Hällefors kommun,  (11 ha)
Stensjön (Hällefors socken, Västmanland, 665002-143503), sjö i Hällefors kommun,  (48 ha)
Stensjön (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun, 
Lilla Stensjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (11 ha)
Stensjön (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (28 ha)
Stora Stensjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (48 ha)
Stensjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (71 ha)
Stensjön (Sala stad, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (1,3 km²)
Stensjön (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (3 ha)
Stensjön (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,

Uppland 
Stensjön (Östervåla socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (39 ha)
Stensjön (Riala socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun och Österåkers kommun,  (17 ha)
Stensjön (Lena socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (6 ha)

Värmland 
Stensjön (Färnebo socken, Värmland, 662735-140435), sjö i Filipstads kommun,  (55 ha)
Stensjön (Färnebo socken, Värmland, 664195-141039), sjö i Filipstads kommun,  (2,8 km²)
Stensjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (84 ha)
Stensjön (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (53 ha)
Stensjön (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (36 ha)
Stensjön (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (6 ha)

Dalarna 
Stensjön (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (13 ha)
Stensjön (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (46 ha)
Stensjön (Idre socken, Dalarna, 685536-131764), sjö i Älvdalens kommun,  (26 ha)
Stensjön (Idre socken, Dalarna, 685813-132352), sjö i Älvdalens kommun, 
Stensjön (Idre socken, Dalarna, 685873-132476), sjö i Älvdalens kommun,  (32 ha)

Gästrikland 
Stensjön (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (57 ha)
Stensjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 674308-154399), sjö i Ockelbo kommun,  (5 ha)
Stensjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675186-152562), sjö i Ockelbo kommun,  (25 ha)
Stensjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (18 ha)

Hälsingland 
Stensjön (Alfta socken, Hälsingland, 677450-150970), sjö i Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun,  (21 ha)
Stensjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (8 ha)
Stensjön (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (36 ha)
Stensjön (Norrbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (14 ha)
Stensjön (Los socken, Hälsingland, 686254-144233), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (14 ha)
Kettils-Stensjön, sjö i Härjedalens kommun,  (30 ha)
Stensjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690126-145361), sjö i Härjedalens kommun,  (69 ha)
Stensjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690280-146738), sjö i Härjedalens kommun,  (45 ha)
Norra Stensjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (1,1 km²)
Stensjön (Färila socken, Hälsingland, 684280-148377), sjö i Ljusdals kommun,  (90 ha)
Stensjön (Färila socken, Hälsingland, 686621-146938), sjö i Ljusdals kommun,  (23 ha)
Stensjön (Järvsö socken, Hälsingland, 683534-150070), sjö i Ljusdals kommun,  (17 ha)
Stensjön (Järvsö socken, Hälsingland, 683673-154083), sjö i Ljusdals kommun,  (53 ha)
Stensjön (Los socken, Hälsingland, 683645-146675), sjö i Ljusdals kommun,  (17 ha)
Stensjön (Los socken, Hälsingland, 683789-145523), sjö i Ljusdals kommun,  (21 ha)
Södra Stensjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (54 ha)
Stensjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (1,3 km²)
Stensjön (Alfta socken, Hälsingland, 677434-150041), sjö i Ovanåkers kommun,  (22 ha)
Stensjön (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (35 ha)

Härjedalen 
Stensjön (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (47 ha)
Stensjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (1,3 km²)

Jämtland 
Lill-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 695419-145057), sjö i Bergs kommun,  (6 ha)
Lill-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 696258-144365), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 696913-144366), sjö i Bergs kommun,  (18 ha)
Stor-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 695513-144993), sjö i Bergs kommun,  (34 ha)
Stor-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 696340-144366), sjö i Bergs kommun,  (28 ha)
Stor-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 697107-144223), sjö i Bergs kommun,  (52 ha)
Stensjön (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (16 ha)
Lill-Stensjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (18 ha)
Stor-Stensjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun och Sundsvalls kommun,  (48 ha)
Lill-Stensjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (5 ha)
Stor-Stensjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7 ha)
Lill-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 711591-144125), sjö i Krokoms kommun,  (31 ha)
Lill-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 712909-144058), sjö i Krokoms kommun,  (48 ha)
Nedre Lill-Stensjön, sjö i Krokoms kommun,  (1,1 km²)
Stensjön, Krokoms kommun, (samiska : Juovejaure) sjö i Krokoms kommun,  (19 ha)
Stor-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 709777-143934), sjö i Krokoms kommun,  (23 ha)
Stor-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 711766-144298), sjö i Krokoms kommun,  (2,6 km²)
Stor-Stensjön (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (9,1 km²)
Övre Lill-Stensjön, sjö i Krokoms kommun,  (90 ha)
Stensjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (83 ha)
Lill-Stensjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (20 ha)
Stensjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (3,6 km²)
Stensjön (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (14 ha)

Medelpad 
Lill-Stensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (9 ha)
Stensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (39 ha)
Ytter-Stensjön, sjö i Ånge kommun,  (35 ha)
Över-Stensjön, sjö i Ånge kommun,  (56 ha)

Ångermanland 
Stensjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 710352-164103), sjö i Bjurholms kommun,  (30 ha)
Stensjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 710790-164667), sjö i Bjurholms kommun,  (10 ha)
Stensjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Stensjön (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (28 ha)
Stensjön (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (13 ha)
Sels-Stensjön, sjö i Sollefteå kommun,  (30 ha)
Stensjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,3 km²)
Stensjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (86 ha)

Västerbotten 
Lill-Stensjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (44 ha)
Stor-Stensjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (93 ha)

Norrbotten 
Stensjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Stensjön (Arjeplogs socken, Lappland, 733919-160552), sjö i Arjeplogs kommun, 
Stensjön (Arjeplogs socken, Lappland, 735989-162460), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lill-Stensjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (11 ha)
Stensjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (75 ha)
Stensjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (11 ha)
Stensjön (Tärna socken, Lappland, 727193-149705), sjö i Storumans kommun,  (12 ha)
Stensjön (Tärna socken, Lappland, 727895-149166), sjö i Storumans kommun,  (52 ha)
Stensjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715897-155665), sjö i Vilhelmina kommun,  (32 ha)
Stensjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720703-147987), sjö i Vilhelmina kommun,  (80 ha)
Stensjön (Vilhelmina socken, Lappland, 721149-148384), sjö i Vilhelmina kommun,  (27 ha)
Stensjön (Vilhelmina socken, Lappland, 725058-148629), sjö i Vilhelmina kommun,  (20 ha)
Stensjö-Djupsjön, Djupsjön sjö i Åsele kommun,  (15 ha)
Stensjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (41 ha)
Väster-Stensjön, sjö i Åsele kommun,  (38 ha)
Lill-Stensjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (13 ha)
Stensjön (Åsele socken, Lappland, 711490-158151), sjö i Åsele kommun,  (19 ha)
Stensjön (Åsele socken, Lappland, 711806-159356), sjö i Åsele kommun,  (3,2 km²)
Stor-Stensjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (38 ha)

Se även
Stensjön (naturreservat) – förgreningssida
Stensjö – småort i Falkenbergs kommun, på gränsen till Halmstads kommun i Hallands län, 
Stensjö, Katrineholm – by i Stora Malm socken, Katrineholms kommun
Stensjö, Oskarshamns kommun – ort i Oskarshamns kommun
Stensjö, Vaggeryds kommun – numera försvunnet säteri i Vaggeryds kommun
Stentjärn
Stenträsket